Тама́р:
 Тамар — газовое месторождение Израиля в акватории Средиземного моря, открытое в 2009 году.
 Тамар — региональный совет в Южном административном округе Израиля.
 Тамар — вариант написания библейского имени Фамарь.
 Тамар-царица — царица Грузии Тамара (1166—1209/1213).

См. также